Lichte bedrijfswagen of light commercial vehicle (LCV) is de formele term in de Europese Unie voor goederenvoertuigen met een maximale toegestane massa tot 3.5 ton. De categorie N1 is verdeeld in 3 klassen, N1-I, N1-II en N1-III op basis van het gewicht.

Zie ook
 Large Goods Vehicle

Externe links
 DIRECTIVE 70/156/EEC categorie indeling

Voertuigtechniek
Emissiestandaard